Dette er en liste over folketingsmedlemmer, der blev indvalgt ved folketingsvalget den 8. september 1987. Mandatfordelingen var som følger:

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1987-88

Personskift

Noter 

1987
1987